Die Paracanthopterygii (Greenwood, Rosen, Weitzman & Myers, 1966; Paracanthomorphacea bei Betancur-R. et al., 2013) sind eine Gruppe der Echten Knochenfische (Teleostei). Die meisten Arten sind marine Raubfische.

Systematik 
Die ehemals den Paracanthopterygii zugeordneten Ordnungen Froschfischartige (Batrachoidiformes), Armflosser (Lophiiformes) und Eingeweidefischartige (Ophidiiformes) werden heute den Percomorphaceae zugeordnet. Die Dorschartigen (Gadiformes) sollen (nach aktuellem Forschungsstand gemeinsam mit Stylephorus chordatus) die Schwestergruppe der Petersfischartigen (Zeiformes) sein.

Trotzdem wird die Gruppe in Ermangelung einer allgemein anerkannten alternativen Systematik in zoologischen Lehrbüchern und in Joseph S. Nelsons Standardwerk zur Fischsystematik Fishes of the World immer noch in ihrem traditionellen Umfang aufgeführt. Nach Nelson gehören ungefähr 1340 rezente Arten, etwa 270 Gattungen, 36 Familien in folgenden fünf Ordnungen zu den Paracanthopterygii:

 Barschlachsartige (Percopsiformes)
 Sphenocephaliformes †
 Dorschartige (Gadiformes)
 Eingeweidefischartige (Ophidiiformes)
 Froschfischartige (Batrachoidiformes)
 Armflosser (Lophiiformes)
Borden, Grande und Wilson stellten 2019 auch die Bartfischartigen (Polymixiiformes) in die Paracanthopterygii, nachdem sie die systematische Stellung der alten, aus der Kreidezeit stammenden Fischordnung zum ersten Mal genauer untersucht hatten.

Folgendes Kladogramm gibt die aktuelle Systematik nach Betancur-R. et al. (2016) und Borden, Grande und Wilson (2019) wieder:

Literatur 
 Joseph S. Nelson: Fishes of the World. John Wiley & Sons, 2006, ISBN 0-471-25031-7.

Einzelnachweise

Weblinks 

Echte Knochenfische
Teleostei